Duckmeyer ist der Name von 

 Friedrich Dukmeyer (1864–1930), russisch-deutscher Schriftsteller und Bibliothekar
 Friedrich Emil Dukmeyer